Кратер Гадомский () — древний крупный ударный кратер в северном полушарии на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь польского астронома Яна Гадомского и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Кулик на северо-западе; кратер Фаулер на севере, кратер Цейпель на северо-востоке, кратер Клют на востоке, кратер Санфорд на юго-востоке; кратер Блажко на юге и кратер Евдокимов на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 65,7 км, глубина 2,7 км.

Кратер имеет близкую к циркулярной форму, умеренно разрушен. Южная часть вала перекрыта сдвоенной парой кратеров, восточная – одиночным кратером, к северо-западной части вала примыкает сателлитный кратер Гадомский X (см. ниже). Сам кратер Гадомский, в свою очередь, почти полностью перекрывает останки древнего безымянного кратера, центр которого смещен к востоку. Среднее возвышение вала 1250 м, объем кратера составляет приблизительно 3700 км³. Дно чаши сравнительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Гадомский X относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны